David McGoldrick – calciatore inglese naturalizzato irlandese
 David Leslie Johnson-McGoldrick – sceneggiatore statunitense
 Eddie McGoldrick – allenatore di calcio ed ex calciatore irlandese
 Michael McGoldrick – polistrumentista e compositore britannico